Laserpitium pratense är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour och Robert Sweet. Laserpitium pratense ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
pratense